Okręty US Navy o nazwie USS  "Ethan Allen":

 Pierwszy "Ethan Allen" był barkiem, który polował na jednostki Konfederacji w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi "Ethan Allen" (SSBN-608) był okrętem prototypowym swojego typu. Był w służbie w czasie zimnej wojny.

Zobacz też 
 SS "Ethan Allen" był statkiem typu Liberty, którego stępkę położono w stoczni Bath Iron Works 7 stycznia 1942, został zwodowany 16 sierpnia 1942 i złomowany w 1960

Ethan Allen